Pilipenko ist der Familienname folgender Personen:

 Anastassija Pilipenko (* 1986), kasachische Hürdenläuferin
 Olga Wassiljewna Pilipenko (* 1966), sowjetisch-russische Maschinenbauingenieurin, Hochschullehrerin und Politikerin